Les Chansons madécasses sont un recueil du poète Évariste de Parny.
 Les Chansons madécasses sont une œuvre du compositeur Maurice Ravel inspirée du recueil.